The Weakest Link () — многозначный термин:

 «The Weakest Link» — британская телеигра, выходившая на телеканалах BBC One и BBC Two с 2000 по 2017 годы
 «Слабое звено» — российская телеигра, аналог британской «The Weakest Link», выходившая на телеканалах ОРТ/Первый канал, Пятый канал и Мир с 2001 по настоящее время